Dania wystartowała we wszystkich letnich IO od igrzysk w Atenach w 1896, oprócz igrzysk w St. Louis w 1904 roku. Reprezentowana była przez 1718 sportowców (1451 mężczyzn i 267 kobiet). Najwięcej złotych medali oraz medali w ogóle zdobyła podczas igrzysk w Londynie w 1948 roku.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!